Махинаторы () — телевизионная программа канала Discovery.

Сюжет 
Сюжет программы — покупка, реставрация и перепродажа с выгодой классического автомобиля (обычно авто конца 1970-х, 1980-х годов). Бюджет всегда ограничен, к примеру, в первом сезоне он составлял 1000 £, во 2-м — 2000 £, в 3-м — 3000 £. Иногда Майк (Mike Brewer) добивается разрешения продюсера на увеличение суммы для покупки эксклюзивных и редких авто. Каждая серия делится на 2 эпизода по 30 минут, где Майк покупает машину, передаёт её механику Эду на починку и потом продаёт её новому владельцу. В Соединённом Королевстве программа была впервые показана на канале Discovery Real Time с повторами поздно ночью на Discovery Channel. В России (апрель 2010) программа транслировалась на Discovery Channel (новые серии). 21 марта 2017 года на своем канале YouTube Эд Чайна объявил, что он покинул шоу Махинаторы из-за разногласий с продюсерами шоу в направлении/сюжете программы. С 14 сезона на смену ему пришел механик Ант Энстид (Ant Anstead), ведущий, который вел также подобные передачи и наиболее известный как соведущий автомобильного шоу For the Love of Cars  с Филипом Гленистером на Channel 4.

Автомобили

Сезон 1 (2003)

Сезон 2 (2004/5)

Сезон 3 (2006)

Сезон 4 (2007)

Сезон 5 (2008)

Сезон 6 (Первая часть — Весна 2009)

Сезон 6 (Вторая часть — Осень 2009)

Сезон 7 (Первая часть — Весна 2010)

Сезон 7 (Вторая часть — Осень 2010)

Сезон 8 (Первая часть — Весна 2011)

Сезон 8: США (Вторая часть — Осень 2011)

Сезон 9 (Первая часть — Весна 2012)

Сезон 9 (Вторая часть — Осень 2012)

Сезон 10 (Первая часть — Весна 2013)

Сезон 10 (Вторая часть — Осень 2013)

Сезон 11 (Первая часть — Весна 2014)

Сезон 11 (Вторая часть — Осень 2014)

Сезон 12 (Первая часть — Весна 2015)

Сезон 12 (Вторая часть — Осень 2015)

Сезон 13 (Первая часть — Весна 2016)

Сезон 13 (Вторая часть — Осень 2016)

Сезон 14 (октябрь-ноябрь 2017)

Сезон 15 (апрель-май 2018)

Сезон 16 (октябрь-ноябрь 2018)

Сезон 17 (апрель-май 2019)

Сезон 18 (сентябрь-декабрь 2019)

Великий махинатор 
Майк ездит по миру, зарабатывая деньги на супер-кар. Его начальный капитал $3000,он хочет довести его до $30000,во втором сезоне до $40000.

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014)

Примечания

Ссылки 
 wheelerdealer.com
 Wheeler Dealers on Discovery Real Time
 Discovery Turbo

Телепередачи канала Discovery